

Persone 
 Axel Dyrberg – calciatore danese
 Eva Dyrberg – ex tennista danese
 Gunnar Dyrberg – membro della resistenza danese durante il secondo conflitto mondiale